Il doppio del torneo di tennis Status Athens Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc López e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Konstantinos Economidis e Alexandros Jakupovic 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Frank Moser /  Jasper Smit (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)

 Martin Slanar /  Igor Zelenay (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Björn Phau (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Status Athens Open 2008